Pojem animátor se používá ve více významech:

 Animátor (filmařská profese) – člověk zabývající se filmovou animací
 Animátor (cestovní ruch)
 Animátorka (hosteska) – termín používaný v některých německy mluvících oblastech pro označení  hostesky
 Animátor mládeže – termín používaný v některých církevních skupinách